Radulf – książę Turyngii w latach 634 – 642, król w 642
 Radulf II – książę Turyngia w latach 874 – 880
 Radulf – biskup La Seu d’Urgell w latach 792 – 798
 Radulf de Barcelona – biskup La Seu d’Urgell w latach 914 – 940